Joan Whalley est un nom pouvant désigner:

 (1921-1998), joueuse anglaise de football
 (né en 1927), actrice et directrice artistique australienne

Voir aussi

Whalley, Joan